Марлины () — род лучепёрых рыб из семейства парусниковых. Длина тела марлинов до 5 м. Вес до 900 кг. Первый спинной плавник невысокий и длинный. Имеют вытянутое рыло. Встречаются в тропическом и субтропических поясах всех океанов. Обитают у берегов или в открытом океане. Пелагические рыбы. Питаются кальмарами и крупными рыбами. Служат объектами промысла и спортивной рыбалки. В настоящее время признаётся существование только одного вида Makaira nigricans, в связи с чем род является монотипическим.

Виды

Примечания

Литература 
 

Марлиновые
Рыбы Атлантического океана
Рыбы Индийского океана
Рыбы Тихого океана